

Фамилия

Топоним 
 Берда — река, протекающая по территории Украины.
 Берда — гора в Черновицкой области Украины.
 Берда — старое название на русском языке Брды, исторической области Черногории.
 Берда — железнодорожная станция Приднепровской железной дороги.

См. также